Coahuilotes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coahuilotes, Tlatlaya, Delstaten Mexiko, 
 Coahuilotes, Amatepec, Delstaten Mexiko, 

Robotskapade Mexikoförgreningar